Bidache metal est un festival de metal et de hard rock organisé depuis 2003 dans le village de Bidache (Pyrénées-Atlantiques) par le groupe Killers.
Après 10 ans sans évènement, l'association décide de repartir sous forme d'un festival. Killers ne fait plus partie de l'association, c'est le groupe The hellectric devilz qui a repris la suite.

Déroulement 
La périodicité et les dates sont variables. Le déroulement quant à lui est toujours le même : trois ou quatre groupes assurent la première partie : en général, les deux premiers sont des groupes débutants (le plus souvent de la région) et les suivants ont déjà une certaine notoriété (comme Trepalium, Ultra Vomit ou Avulsed) puis Killers assure la tête d'affiche. Ce festival reste assez confidentiel (la salle ne contient que 580 places) et il n'y a aucune prévente de billets.

Historique

2003 
  : Enthroned, Otargos, Killers, Stormblast, Mimik.
  : Misanthrope, Killers, Wild West.

2004 
  : No Return, Killers, Revenge, Hush.
  : Imperial sodomy, D.S.K., Killers, Ortzia, Ilungara.
  : Sublime Cadaveric Decomposition, Kragens, Infest, Hypnosis, Killers.
  : Avulsed, E-force, Killers, Phenix, Pacemaker.
  : Kronos, Outcast, Killers, Revenge, Phenix.
  : Seth, Kristendom, Tears in Vain, M.U.L., Killers.

2005 
  : Misanthrope, Trepalium, Garwall, Killers.
  : Ultra Vomit, Bloody Sign, Killers, Dark Poetry, Stormblast. 
  : Necroblasphem, Winds of Torment, Human Cell, Miss Larsen, Killers.
  : Carnal Lust, Yorblind, Killers, Nauar, Nihility.
  : Dungortheb, D.S.K., Rock 'n' Roll Rebels, Läufer, Killers.
  : Necropsy, Ashura, Rock 'n' Roll Rebels, Aïwass, Killers.
  : Asmodée, Offending, Les Destropouillaves, Monsters au froc, Killers.

2006 
  : Genital Grinder, Maleficentia, Necrosis, Monsters au froc, Killers.
  : Benighted, Destinity, Hypnosis, Chicken Lover, Killers.
  : Psoriasis, Fornication, Karnal, Deadly whispers, Killers.
  : Killers, Avulsed, D.S.K., Punishement Divine, Boneshaker.

2007 
  : Kronos, 7th nemesis, Arcania, Killers.
  : Bloody Sign, Outcast, Hypnosis, Resistance, Killers.
  : Misanthrope, Kragens, Aggressive agricultor, Killers.
  : Fatal, ADX, E-Force, Killers.
  : Bioterror, Decline of Humanity, Legen Beltza, Killers.

2008 
  : Sublime Cadaveric Decomposition, The Seven Gates, Angelus Apatrida, Killers

2018 

  : Killers, Crazy Hammer, Flames At Sunrise, Silver Machine, The Hellectric Devilz, Kauce, Weekers, Sorhots

Voir aussi

Liens externes 
 

Festival de heavy metal
Festival dans les Pyrénées-Atlantiques
Bidache